Лакретель () — французская фамилия.

Список известных носителей:
 Лакретель, Жак де (1888—1985) — французский писатель.
 Лакретель, Жан Шарль Доминик де (1766—1855) — французский историк и публицист, член Французской академии, прадед Жака де Лакретеля.
 Лакретель, Пьер Луи (1751—1824) — французский юрист, член Французской академии, брат Жана де Лакретеля.